Миха́йло Володи́мирович Ковальчу́к (  —  ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Закінчив школу в селі Руда-Колтівська.

В часі війни мобілізований 27 березня 2014-го, солдат 2-го окремого інженерно-будівельного батальйону.

Брав участь у боях за Савур-могилу та за Іловайськ.

3 грудня 2014-го помер під час прямування підрозділу в район виконання завдань за призначенням. Місце й обставини смерті не уточнено.

Похований в Хмелевій.

Вшанування 
11 грудня 2015-го на фасаді школи села Руда-Колтівська відкрито меморіальну дошку в пам'ять про Михайла Ковальчука.

Посилання 
 Ковальчук Михайло Володимирович 
 Гвардійці Навчального центру взяли участь у відкритті меморіальної дошки

Уродженці Золочівського району Львівської області
Поховані в Золочівському районі Львівської області